R.S.V.P. () – zwrot używany w formie skrótu np. na zaproszeniach.
 RSVP () – protokół rezerwacji zasobów używany dla zapewnienia QOS.
 RSVP () – metoda błyskawicznej wizualnej prezentacji informacji w psychologii poznawczej.
 RSVP () – prymitywna technika wyszukiwania.
 RSVP () – projekt z dziedziny fizyki cząsteczkowej.
 RSVP – program nadawany w telewizji MuchMusic.